Suomi est le mot finnois pouvant désigner :
la Finlande (Suomi avec une majuscule)
la langue finnoise (suomi avec une minuscule)

Le terme permet aussi de désigner :

Patronyme 
 Juhani Suomi, un conseiller du Ministère des Affaires étrangères de Finlande

Autres 
 Uusi Suomi, un journal finlandais ayant paru de 1919 à 1991
 le fusil Suomi KP31
 Suomi NPP, un satellite de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), nommé en l'honneur du scientifique américain Verner E. Suomi, pionnier de la météorologie par satellite.